Герб Волчанска — один из официальных символов города Волчанска Харьковской области.

Описание 
24 марта 1999 года решением № 76 VI сессии городского совета Волчанска XXIII созыва были утверждены герб и флаг города. Автор — А. Б. Гречило.

Щит пересечён золотом и лазурью. В первой части герб Харьковской области Во второй — серебряный волк с червлёными глазами и языком, бегущий по зелёной выгнутой оконечности. Щит обрамлён декоративным картушем и увенчан городской короной. Герб реконструирован на основе городского герба 1781 года. Верхнее поле указывает на нахождение города в Харьковской области, волк является гласным символом.

История 

В 1780 году Волчанск стал городом Харьковской губернии Российской империи. В 1781 году указом императрицы Екатерины II были утверждены гербы новых городов Харьковской губернии, среди них герб Волчанска: «В верхней части щита герб Харьковский. В нижней — бегущий волк в голубом поле, означающий имя сего города».

В 1863 году барон Б. В. Кёне составил проект герба Волчанска: в лазоревом щите серебряный скачущий волк с червлёными глазами и языком, в вольной части щита герб Харьковской губернии; щит увенчан серебряной башенной короной и окружён золотыми колосьями, соединенными Александровской лентой. Данный герб утверждён не был.

Примечания 

Волчанск
Гербы городов Харьковской области
Гербы с городскими коронами
Гербы с изображением волка
Гербы с изображением рога изобилия
Гербы с изображением кадуцея